Apariciones puede referirse a:

 Aparición, manifestación que se nos hace, en sueños o en otra forma, de un ser singular, sobrenatural que pertenece casi siempre a la naturaleza física o que ha sacado por lo menos sus formas.
 Apariciones, película de Estados Unidos cuyo nombre original es An American Haunting, dirigida en 2006 por Courtney Solomon.